Андрей Рафаилович Нагуманов (род. 21 февраля 1987, Ленинград) — российский футболист.

Карьера

Клубная 
Учился в спортивной школе «Смена» у Александра Смыкова и Альберта Дзугурова, также играл в детской команде «Приморец». В 2004—2006 выступал за дубль петербургского «Зенита» (56 игр, 2 гола), в 2005 году стал в его составе третьим призёром первенства дублёров. Затем играл в низших российских лигах за команды «Текстильщик-Телеком», «Спортакадемклуб» (обе — первый дивизион), «Смена-Зенит» (второй дивизион). За основной состав «Зенита» провёл единственный матч в Кубке России против «Читы» в 2006 году. С 2010 года играл за «Жальгирис» в высшей лиге Литвы, третий призёр первенства Литвы 2010 года и обладатель Кубка Литвы 2011/12 в его составе.

В начале 2013 года перешёл в немецкий любительский клуб TSG Öhringen (Эринген), где живёт его жена. Летом перешёл в FSV Hollenbach (Холленбах) из 5 лиги. Со следующего лета — в составе TSV Crailsheim (Крайльсхайм).

В сборной 
Выступал за юношескую и молодёжную сборную России. В составе юношеской сборной победитель Мемориала Гранаткина 2005 года.

Личная жизнь 
Старший брат Роман — также футболист.

Жена родилась в Петербурге, с 8 лет живёт в Германии. Нагуманов встретил её в 2006 году, женился в 2013, тогда же они переехали в Германию.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте «Жальгириса»
 Профиль на сайте zenit-history.ru
 Информация на nevasport.ru

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Текстильщик» Иваново
Игроки ФК «Спортакадемклуб»
Игроки ФК «Жальгирис»